'Gertrude Jekyll' est un cultivar de rosier obtenu en 1986 par David Austin. Il est classé dans la catégorie des roses anglaises. Il est baptisé en l'honneur de la paysagiste anglaise Gertrude Jekyll (1843-1932) et a été enregistré sous le nom de 'AUSbord'. Il est issu d'un croisement de 'Wife of Bath' x 'Comte de Chambord'.

Description 
Ce rosier se présente sous la forme d'un buisson ou d'un petit grimpant. Il est épineux. Il rappelle par sa forme et par ses feuilles un rosier de Portland.

Il peut atteindre 120 à 300 cm de hauteur et 120 à 185 cm de largeur. Les fleurs de 10 cm de diamètre à 45 pétales sont pleines et de couleur rose soutenu avec un cœur tirant sur le pourpre pâle. Elles sont fortement parfumées. La floraison a lieu à la fin du printemps, puis de manière dispersée jusqu'en automne.

Culture 
C'est un rosier vigoureux supportant les hivers froids, sa zone de rusticité étant 5b - 10b. Il est nécessaire d'ôter les fleurs fanées pour faciliter la floraison suivante et de tailler les nouvelles branches à la moitié, après la première floraison.

On extrait une huile essentielle pour les parfums à partir des feuilles de 'Gertrude Jekyll'.

Ascendance 
D'après le site HelpMeFind.com, son ascendance est la suivante.

Quelques distinctions 
Award of Garden Merit (RHS/RNRS). Royal Horticultural Society Show, 1994

Notes et références 

Cultivar de rosier
Rose anglaise